De Mexicaanse deelstaat Yucatán bestaat uit 106 gemeentes (telkens wordt eerst de gemeente en dan de hoofdplaats genoemd):
 Abalá - Abalá
 Acanceh - Acanceh
 Akil - Akil
 Baca - Baca
 Bokobá - Bokobá
 Buctzotz - Buctzotz
 Cacalchén - Cacalchén
 Calotmul - Calotmul
 Cansahcab - Cansahcab
 Cantamayec - Cantamayec
 Celestún - Celestún
 Cenotillo - Cenotillo
 Conkal - Conkal
 Cuncunul - Cuncunul
 Cuzamá - Cuzamá
 Chacsinkín - Chacsinkín
 Chankom - Chankom
 Chapab - Chapab
 Chemax - Chemax
 Chicxulub Pueblo - Chicxulub
 Chichimilá - Chichimilá
 Chikindzonot - Chikindzonot
 Chocholá - Chocholá
 Chumayel - Chumayel
 Dzan - Dzan
 Dzemul - Dzemul
 Dzidzantún - Dzidzantún
 Dzilam de Bravo - Dzilam de Bravo
 Dzilam González - Dzilam González
 Dzitás - Dzitás
 Dzoncauich - Dzoncauich
 Espita - Espita
 Halachó - Halachó
 Hocabá - Hocabá
 Hoctún - Hoctún
 Homún - Homún
 Huhí - Huhí
 Hunucmá - Hunucmá
 Ixil - Ixil
 Izamal - Izamal
 Kanasín - Kanasín
 Kantunil - Kantunil
 Kaua - Kaua
 Kinchil - Kinchil
 Kopomá - Kopomá
 Mama - Mama
 Maní - Maní
 Maxcanú - Maxcanú
 Mayapán - Mayapán
 Mérida - Mérida
 Mocochá - Mocochá
 Motul - Motul de Carrillo Puerto
 Muna - Muna
 Muxupip - Muxupip
 Opichén - Opichén
 Oxkutzcab - Oxkutzcab
 Panabá - Panabá
 Peto - Peto
 Progreso - Progreso
 Quintana Roo - Quintana Roo
 Río Lagartos - Río Lagartos
 Sacalum - Sacalum
 Samahil - Samahil
 Sanahcat - Sanahcat
 San Felipe - San Felipe
 Santa Elena - Santa Elena
 Seyé - Seyé
 Sinanché - Sinanché
 Sotuta - Sotuta
 Sucilá - Sucilá
 Sudzal - Sudzal
 Suma - Suma
 Tahdziú - Tahdziú
 Tahmek - Tahmek
 Teabo - Teabo
 Tecoh - Tecoh
 Tekal de Venegas - Tekal de Venegas
 Tekantó - Tekantó
 Tekax - Tekax de Álvaro Obregón
 Tekit - Tekit
 Tekom - Tekom
 Telchac Pueblo - Telchac
 Telchac Puerto - Telchac Puerto
 Temax - Temax
 Temozón - Temozón
 Tepakán - Tepakán
 Tetiz - Tetiz
 Teya - Teya
 Ticul - Ticul
 Timucuy - Timucuy
 Tinúm - Tinúm
 Tixcacalcupul - Tixcacalcupul
 Tixkokob - Tixkokob
 Tixméhuac - Tixméhuac
 Tixpéhual - Tixpéhual
 Tizimín - Tizimín
 Tunkás - Tunkás
 Tzucacab - Tzucacab
 Uayma - Uayma
 Ucú - Ucú
 Umán - Umán
 Valladolid - Valladolid
 Xocchel - Xocchel
 Yaxcabá - Yaxcabá
 Yaxkukul - Yaxkukul
 Yobaín - Yobaín